Koninkrijk Albanië (1928-1939), land tussen 1928 en 1939
 Koninkrijk Albanië (1943-1944), land tussen 1943 en 1944 onder Duitse invloed